Laggner ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Laggner (* 1988), österreichischer Handballspieler
 Josef Laggner (* 1966), österreichischer Gastronom
 Julia Laggner (* 1993), namibisch-deutsche Beachvolleyballspielerin
 Stefan Laggner (* 1958), österreichischer Gewichtheber